Olck bezeichnet:
 den ISO-15924-Code für die Ol-Chiki-Schrift

Olck ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Olck (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Franz Olck (1841–1905), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Olk (Begriffsklärung)

Abkürzung